ОХАДА, или Организация по гармонизации коммерческого права в Африке ( — название организации, созданной 17 октября 1993 года в городе Порт-Луи (Маврикий) рядом западно-африканских и центрально-африканских государств с целью унификации системы коммерческого права.

В настоящее время (2007) в Договоре ОХАДА участвуют 16 стран Африки. Первоначально международный договор был подписан 14 африканскими государствами, ещё две страны (Коморы и Гвинея) присоединились к договору позже, а третья страна (Демократическая Республика Конго) должна присоединиться в ближайшее время. Договор открыт для подписания всеми африканскими государствами, независимо от членства в Организации африканского единства.

Описание 
Будучи инициативой западно- и центрально-африканских стран по гармонизации коммерческого законодательства и учреждений-исполнителей, ОХАДА ставит целью нахождение альтернативных решений проблемы отсутствия экономического роста в тропической Африке — регионе, который удивляет и бросает вызов экономистам-специалистам по экономическому развитию в течение ряда десятилетий. Заявленной задачей этой инициативы является оказание содействия и поощрение как национальных, так и иностранных инвестиций в государствах-участниках, а также отслеживание, чтобы для достижения своих целей, поскольку большинство из них — бывшие колонии Франции, они опирались в основном на модернизированную французскую правовую модель. Законодательство, принимаемое ОХАДА, имеет исключительно коммерческую направленность. В рамках договора ОХАДА создан наднациональный суд для обеспечения единообразия и последовательности толкований закона между государствами-участниками, при этом в судопроизводстве отчётливо прослеживается французское влияние.

Государства-участники 

 Бенин
 Буркина-Фасо
 Камерун
 Центрально-Африканская Республика
 Чад
 Коморы
 Конго
 Кот-д’Ивуар
 Экваториальная Гвинея
 Габон
 Гвинея
 Гвинея-Бисау
 Мали
 Нигер
 Сенегал
 Того
 Демократическая Республика Конго (присоединяется в ближайшее время)

Примечания

Ссылки 
 ОХАДА  

Африканские международные организации
Коммерческое право
Международные юридические организации